Zvonik je lahko:
 zvonik, arhitekturni element
 Zvonik, Zagrebška županija (Hrvaška)